Histoire, économie et société est une revue généraliste d'histoire fondée en 1982, centrée sur les périodes moderne (-) et contemporaine (-).

Revue d'économie
Revue de sciences humaines et sociales
Presse trimestrielle en France
Titre de presse créé en 1982